Monné ist der Familienname folgender Personen:

 Joan Monné (* 1968), spanischer Jazzmusiker
 Xavier Prats Monné (* 1956), spanischer EU-Beamter

Siehe auch:
 Monne, Fluss in Frankreich